famille
 Famille Ameil, une famille française titrée sous le Premier Empire ;

personnalités
 Auguste Jean Ameil (1775-1822),  baron Ameil, général de brigade du Premier Empire ;
 Frédéric Ameil (1810-1886),  Ameil, général de division de l'armée française ;
 Xavier Ameil, ancien ingénieur de chez Thomson-CSF ayant permis aux services secrets français (la DST) de faire passer de nombreuses informations provenant de l'agent soviétique Vladimir Vetrov à l'ouest dans le cadre de l'affaire Farewell.